Приньяно () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Приньяно-сулла-Секкья — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Приньяно-Чиленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.